Đông Hòa (Phú Yên)
 Đông Hòa (Bình Dương)
 Đông Hòa (Kiên Giang)
 Đông Hòa (Đồng Nai)
 Đông Hòa (Tiền Giang)
 Đông Hòa (Thái Bình)
 Đông Hòa (Thanh Hóa)

Zie ook:
 Đông Hòa Hiệp